Radim má více významů:
 Radim (jméno) – mužské jméno

Název Radim má více obcí:
 Radim (okres Jičín) – obec v okrese Jičín
 Radim (okres Kolín) – obec v okrese Kolín
… či částí obcí:
 Radim (Brantice) – část obce Brantice v okrese Bruntál
 Radim (Luže) – část obce Luže v okrese Chrudim
… a také chráněné území:
 Radim (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Bruntál

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno